Nikolaikirche ( en allemand) peut désigner :
 Nikolaikirche à Berlin ;
 Église Saint-Nicolas de Hambourg ;
 Église Saint-Nicolas de Leipzig (Saxe) ;
 Église Saint-Nicolas de Potsdam (Brandebourg) ;
 Église Saint-Nicolas de Stralsund (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) ;
 Église Saint-Nicolas de Wismar (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale).

Homonymie d'édifices religieux en allemand